Евгений Оленин:
 Оленин, Евгений Иванович (1774—1827) — русский генерал, участник наполеоновских войн.
 Оленин, Евгений Ильич (1944—2008) — архитектор, художник, дизайнер, документалист и публицист.